SONIA — процентная ставка стерлингового денежного рынка.
Соня Малавизи — итальянская прыгунья с шестом.
Соня Рикель — французский кутюрье.
Соня Эванс — британская поп-певица.